

Cinema 
 Le Rêve – film del 1922 diretto da Jacques de Baroncelli
 Le Rêve – film del 1931 diretto da Jacques de Baroncelli
 Le Rêve – cortometraggio del 2004 diretto da Robert Benitah

Televisione 
 Le Rêve – documentario televisivo diretto da Jacob Berger

Quadri
 Le Rêve – quadro dipinto da Pablo Picasso